Cantelmo ist der Familienname folgender Personen:

 Giacomo Cantelmo (1645–1702), italienischer Kardinal der katholischen Kirche
 Ugo Cantelmo (1904–1980), italienischer Opernsänger (Tenor)